Bac Can bezeichnet:

 Bắc Cạn (Provinz), eine vietnamesische Provinz
 Bắc Cạn, die Hauptstadt dieser Provinz